Jorge Ortiz puede referirse a:

 Jorge Alberto Ortiz (1984-), futbolista argentino.
 Jorge Ortiz (1984-), futbolista boliviano. 
 Jorge Ortiz (1912-1989), cantante de tangos argentino.
 Jorge Ortiz Dueñas (1917-1997), maestro y escritor peruano
 Jorge Ortiz de Landázuri (1969-), director, guionista y editor de televisión español.
 Jorge Ortiz Mendoza (1992-), futbolista
 Jorge Ortiz de Pinedo (1948-), productor, director y actor mexicano.
 Jorge Ortiz García (1950-), periodista televisivo ecuatoriano.
 Jorge Ortiz Sánchez (1956-), actor de cine boliviano.